Метнер — фамилия:
 Метнер, Александр Карлович (1877—1961) ― альтист, дирижёр и композитор, брат Н. К. Метнера.
 Метнер, Николай Карлович (1879—1951) — композитор и пианист, брат А. К. Метнера.
 Метнер, Эмилий Карлович (1872—1936) — российский литератор, издатель, литературный и музыкальный критик, редактор, брат композитора Н. К. Метнера.